Нюжма:

 Нюжма (верхний приток Волги) — левый приток реки Волги, протекает в России, в Нижегородской области, в Городском округе города Бор
 Нюжма (нижний приток Волги) — левый приток реки Волги, протекает в России, в Нижегородской области, в Воротынском районе